Wang Hao peut désigner :
 Wang Hao, un athlète spécialiste du 20 km marche (1989) ;
 Wang Hao, un logicien sino-américain ;
 Wang Hao, un joueur d'échecs chinois ;
 Wang Hao, un joueur de tennis de table chinois ;
 Wang Hao, un taekwondoïste ;
 Wang Hao, une plongeuse chinoise (1992) ;
 Wang Hao, un tireur sportif chinois.